The Shape of Things ist der Name folgender Werke:
  The Shape of Things (2003), Film von Neil LaBute 
 Das Maß der Dinge (2004), Film von Sven Bohse
 Das Maß der Dinge (Theaterstück) von Neil LaBute